Pedro Costa (cineasta)
 Pedro Costa (jogador de futsal)

Desambiguações de antropônimos